Brno bylo za svou existenci obléháno několikrát. Nejvýznamnější z těchto obležení jsou:

 údajné obléhání Brna (1428) husitskými vojsky
 obléhání Brna (1643) švédskými vojsky generála Torstensona
 obléhání Brna (1645) švédskými vojsky generála Torstensona
 obléhání Brna (1742) pruskými vojsky Fridricha II.